Йохан Бадум — немецкий летчик, ас Второй мировой войны, сбил 54 самолёта, совершив около 300 вылетов. Сражался на Восточном фронте, затем — в Северной Африке (Тунис). В 1943 году погиб там же в бою с американским самолётом.

Достижения и награды 
 После 51-й победы награждён Рыцарским крестом
 Железный крест (1939) 2-го и 1-го класса
 Немецкий крест в золоте
 В одном из боев над Россией уничтожил 5 самолётов противника.

Ссылки 
 Бадум Йохан
 
 Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5.
 Patzwall, Klaus D. and Scherzer, Veit. Das Deutsche Kreuz 1941—1945 Geschichte und Inhaber Band II. Norderstedt, Germany: Verlag Klaus D. Patzwall, 2001. ISBN 3-931533-45-X.

Немецкие лётчики Второй мировой войны